Кузьмичі: — назва декількох населених пунктів та інших географічних об'єктів в Білорусі та Росії.

Кузьмичі — село в Єльському районі Гомельської області.
 Кузьмичі — село у Вовковиському районі Гродненської області.
 Кузьмичі — село в Гродненському районі Гродненської області.
 Кузьмичі — село в Дятловському районі Гродненської області.
 Кузьмичі — село в Ів'євському районі Гродненської області.
 Кузьмичі — село у Вілейському районі Мінської області.
 Кузьмичі — село в Любанському районі Мінської області.
 Кузьмичі — село в Мядельському районі Мінської області(Нарачанська сільська рада).
 Кузьмичі — село в Мядельському районі Мінської області (Слобідзька сільська рада).
 Кузьмичі — озеро в Мядельському районі Мінської області.

Кузьмичі — село в Ромненському районі Амурської області.
 Кузьмичі — селище в Городищенському районі Волгоградської області.
 Кузьмичі — колишній хутір в Середньоахтубінському районі Волгоградської області.
 Кузьмичі — село в Єршицькому районі Смоленської області.

Див. також 
 Кузьмич